Josef Wagner (1856–1908) – austriacki kompozytor
 Josef Wagner (1899–1945) – niemiecki gauleiter
 Josef Wagner (1901–1957) – czeski malarz i rzeźbiarz
 Josef Wagner (1916–2003) – szwajcarski kolarz
 Josef Wagner (ur. 1938) – czeski malarz i grafik